Vaughan [vón] může znamenat:

 Vaughan, město v Kanadě

příjmení
 Austin Bernard Vaughan (1927–2000), římskokatolický duchovní a teolog
 Dorothy Vaughan (1910–2008), americká matematička 
 Brian K. Vaughan (* 1976), americký komiksový a televizní scenárista
 David Owen Vaughan (* 1983), velšský fotbalový záložník
 Jimmie Vaughan (* 1951), americký bluesový kytarista a zpěvák
 Ralph Vaughan Williams (1872–1958), anglický hudební skladatel
 Sarah Vaughan (1924–1990), americká jazzová zpěvačka
 Stevie Ray Vaughan (1954–1990), americký bluesový kytarista